Carvoeiro (Mação), een plaats in de Portugese gemeente Mação
 Carvoeiro (Viana do Castelo), een plaats in de Portugese gemeente Viana do Castelo
 Praia do Carvoeiro, een plaats in de Portugese gemeente Lagoa